Lijst van afleveringen van V (2009)
Lijst van afleveringen van V (1983)